Lombardi ima više značenja:
 Lombardi
 Lombardi (Trento)
 Lombardi (Viterbo)